|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Sint-Petersburg (officieel St. Petersburg Ladies' Trophy) van 2017 vond plaats van 30 januari tot en met 5 februari 2017 in de Russische stad Sint-Petersburg. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Het zesde reekshoofd, Roberta Vinci uit Italië, was de titelverdedigster van het toernooi. Zij verloor echter in de kwartfinales van de latere winnares.

De Roemeense Simona Halep was als eerste geplaatst – zij was in de kwartfinales genoodzaakt verstek te laten gaan wegens een knieblessure.

De Nederlandse Kiki Bertens, het zevende reekshoofd, strandde in de eerste ronde.
 
De ongeplaatste Française Kristina Mladenovic won het toernooi door in drie sets de Kazachse Joelija Poetintseva te verslaan.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Sania Mirza had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hingis nam deel aan de zijde van haar landgenote Belinda Bencic – zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson waren als eerste geplaatst, maar meldden zich af vanwege een blessure van Larsson.

De overwinning ging uiteindelijk naar het ongeplaatste duo Jeļena Ostapenko en Alicja Rosolska – zij versloegen het tweede reekshoofd Darija Jurak en Xenia Knoll in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Rosolska had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Ostapenko geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Sint-Petersburg 2017
Sint-Petersburg